overpeinzen, analytisch of reflecterend nadenken over iets: zie Vormen van denken;
 in protestantse kringen: een Bijbelstudie of preek.